Lippbach ist ein Gewässername:

 Lippbach (Glatt), rechter Zufluss der Glatt nach Neuneck, Gemeinde Glatten, Kreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Lippbach (Lindenbach), linker Zufluss des Lindenbachs (zum Oberrhein) am Grorother Hof im Stadtbezirk Frauenstein, kreisfreies Wiesbaden, Hessen
 Lippbach (Pfettrach), linker Zufluss der Pfettrach bei Arth, Gemeinde Furth, Landkreis Landshut, Bayern
 Lippbach (Werse), linker Quellbach der Werse bis Beckum, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Libbach
 Lipach
 Lipbach
 Lippach